Pfannmöller ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Pfannmöller (* 1985), deutscher Slalom-Kanute
 Stefan Pfannmöller (* 1980), deutscher Kanute